II. Frigyes sváb herceg (1090–1147)
 II. Frigyes német-római császár (1194–1250)
 II. Frigyes osztrák herceg (1211–1246)
 II. Frigyes szicíliai király (1271/72–1337)
 II. Frigyes, Celje (Cilli) hercegesített grófja (1379–1454)
 II. Frigyes szász választófejedelem (1412–1464)
 II. Frigyes brandenburgi választófejedelem (1413–1470)
 II. Frigyes dán király (1534–1588)
 II. (Nagy) Frigyes porosz király (1712–1786)
 II. Frigyes württembergi herceg (1754–1816)